

Deporte 
 Fagor (equipo ciclista español): equipo ciclista español.
 Fagor (equipo ciclista francés): equipo ciclista francés.

Organizaciones 
Hay varias empresas que se denominan Fagor, todas ellas parte de la Corporación Mondragon:

 Fagor, S. Coop.: empresa que brinda servicios comunes a las diferentes cooperativas del grupo.
 Fagor Arrasate, S. Coop.: ingeniería para el procesado de los productos metálicos planos.
 Fagor Automation, S. Coop.: empresa de fabricación de sistemas para la automatización de maquinaria, con tres plantas productivas en España y una en China.
 Fagor Edergarden, S. Coop.: empresa dedicada al equipamiento para el tratamiento de aguas y lodos industriales.
 Fagor Ederlan, S. Coop.: empresa de automoción con plantas productivas en España, Europa central y del Este, Brasil y China.
 Fagor Electrodomésticos, S. Coop.: empresa de electrodomésticos.
 Fagor Electrónica, S. Coop.: empresa de diseño y fabricación de componentes electrónicos.
 Fagor Grupo Mueble, S. Coop.: empresa formada por la fusión de tres distribuidoras de mueble: Danona, Coinma y Fagor Mueble.
 Fagor Healthcare, S. Coop.: empresa dedicada al equipamiento farmacéutico y médico.
 Fagor Hometek, S. Coop.: equipamiento de hogar.
 Fagor Industrial, S. Coop.: empresa dedicada al equipamiento industrial para la restauración colectiva: hornos, cocción, bufets, lavado de vajilla, lavandería y frío comercial, con sede en Oñate (Guipúzcoa).